Mischotetrastichus petiolatus  — вид мелких хальциноидных наездников рода Mischotetrastichus из семейства . Палеарктика (Венгрия, Россия, Чехия, Швеция).

Описание 

Диплоидный набор хромосом 2n = 12, из которых 10 хромосом метацентрические, а 2 акроцентрические.
Паразитируют на гусеницах молевидных бабочек, минирующих листья: Phyllonorycter issikii, Phyllonorycter carpini, Phyllonorycter hancola, Phyllonorycter rajella (Lepidoptera, Gracillariidae). Вид Mischotetrastichus petiolatus был впервые описан в 1961 году венгерским энтомологом Й. Эрдешем (J.Erdös) под первоначальным названием . Таксон Mischotetrastichus petiolatus включён в состав рода Mischotetrastichus Graham 1987 вместе с видами , , , , , .

Примечания

Литература 

 Gokhman V. E. (2009). Karyotypes of Parasitic Hymenoptera. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, XIII + 183 pp. doi: 10.1007/978-1-4020-9807-9

Ссылки 
 Noyes J. S. (2013). Eulophidae. In: Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/eulophidae1.html [accessed 24 October 2013]
 eol.org: Mischotetrastichus petiolatus.
 faunaeur.org: Mischotetrastichus petiolatus (Erdös, 1961).

Эвлофиды
Животные, описанные в 1961 году
Насекомые Евразии